Die Saison 2015/16 ist die 24. Spielzeit der kasachischen Eishockeyprofiliga. Insgesamt nehmen zehn Mannschaften am Spielbetrieb teil.

Modus 
In der Hauptrunde absolviert jede der zehn Mannschaften insgesamt 54 Spiele. Die besten acht Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wird. Die beiden Verlierer der Halbfinals spielen den dritten Platz aus.

Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhält jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gibt es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Siege nach Overtime, SOS = Siege nach Shootout, SON = Niederlagen nach Shootout, OTN = Niederlagen nach Overtime, N = Niederlagen, Pkt = Punkte
Erläuterungen:

Playoffs 

2015
Eishockeysaison 2015/16